Arena Gijang – przeznaczona do koszykówki hala sportowa znajdująca się w mieście Pusan w Korei Południowej. Hala została oddana do użytku w roku 2002. Może pomieścić 5 245 widzów.

Hale sportowe i widowiskowe w Pusan